Виктор Александрович Бу́ндин (8 ноября 1926, Ивановка, Саратовская губерния — 3 мая 2000, Санкт-Петербург) — советский живописец и график, член Санкт-Петербургского Союза художников (до 1992 года — Ленинградской организации Союза художников РСФСР).

Биография 
Виктор Александрович Бундин родился 8 ноября 1926 года в селе Ивановке Саратовской губернии (ныне — в Екатериновском районе Саратовской области). В 1950—1956 учился на живописном факультете Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина у П. П. Белоусова, М. Г. Платунова, В. В. Пименова, Р. Р. Френца. В 1956 году окончил институт по мастерской профессора Р. Р. Френца с присвоением квалификации художника живописи. Дипломная работа — картина «Обмен опытом».

Участвовал в выставках с 1956 года, экспонируя свои работы вместе с произведениями ведущих мастеров изобразительного искусства Ленинграда. Писал жанровые и батальные картины, пейзажи, портреты, натюрморты. Иллюстрировал книги «Сказки» К. И. Чуковского (1956), «Квентин Дорвард» В. Скотта (1957), «Волшебник изумрудного города» А. В. Волкова (1961) и другие для издательств Детская Литература, Детгиз, Просвещение, Малыш. В 1960 году был принят в члены Ленинградского Союза художников. Автор картин «Московский пейзаж», «Подвиг ефрейтора Куприянова» (обе 1954), «Партсобрание защитников Брестской крепости» (1956), «Подвиг безымянного героя у стен Брестской крепости», «Утро на Буге» (обе 1957), «Ночь трудовых побед», «Атомоход „Ленин“ на Неве» (обе 1959), «Сталь» (1962), «Рабочие» (1964), «Друзья» (1965) и других. Персональная выставка художника состоялась в 1958 году в Минске.

Скончался 3 мая 2000 года в Санкт-Петербурге на 74-м году жизни. 

Произведения В. А. Бундина находятся в музеях и частных собраниях в России, Великобритании, Финляндии и других странах.

Выставки

См. также 
 Список живописцев Ленинградского Союза художников
 Ленинградский Союз художников

Примечания

Литература 
 5-я Всесоюзная выставка дипломных работ студентов художественных вузов СССР. Выпуск 1956 года. — М., 1956. — С. 23.
 Всесоюзная художественная выставка «40 лет ВЛКСМ». — М., 1958. — С. 13.
 Всесоюзная художественная выставка «На страже мира». — М., 1965. — С. 17.
 Справочник членов Ленинградской организации Союза художников РСФСР. — Л.: Художник РСФСР, 1987. — С. 19.
 Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — СПб.: НП-Принт, 2007. — с. 392. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Бундин Виктор Александрович // Страницы памяти. Справочно-биографический сборник. 1941—1945. Художники Санкт-Петербургского (Ленинградского) Союза художников — ветераны Великой Отечественной войны. — СПб.: Петрополис, 2014. — Кн. 1. — С. 152—154.

Ссылки 
 Сайт о творчестве Бундина В. А..

Художники СССР
Художники России
Члены Союза художников СССР
Художники Санкт-Петербурга
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Члены Санкт-Петербургского Союза художников